Смена сторон автомобильного движения в Окинаве произошла 30 июля 1978 года, в этот день японская префектура перешла с правостороннего на левостороннее автомобильное движение.

Предыстория 
Первоначально в Окинаве, как и во всей Японии, ездили по левой стороне дороги, но после поражения Японии во Второй мировой войне префектура перешла под контроль США. 24 июня 1945 года Соединённые Штаты ввели в Окинаве правостороннее движение.

Даже после того, как Окинава была возвращена под контроль японским властям в 1972 году, в ней осталось правостороннее движение. Это продолжалось в течение шести лет в связи с задержкой передачи префектуры властям Японии, а также проведением выставки EXPO '75. Тем не менее, в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении, которая разрешает в каждой стране только одно направление движения, 30 июля 1978 года схема движения в префектуре была заменена обратно на движение по левой стороне дороги.

Изменение направления 
Движение во всей префектуре было закрыто в 22:00, . Восемь часов спустя в 06:00,  движение было возобновлено, но уже по левой стороне дороги.

Так как в Окинаве не хватало полицейских, чтобы контролировать дорожное движение во всей префектуре одновременно, туда были направлены полицейские из соседних префектур.

Большинство левосторонних знаков уже были установлены к 30 июля, но закрыты. В течение восьми часов остановки движения покрытие было снято с новых знаков и перенесено на старые. Эта схема была названа , в честь  — начальника полиции в зоне 730 префектуры Окинава, который разработал схему и отвечал за её воплощение.

Префектуры обнародовали изменения заранее посредством , так была названа кампания по переходу на левостороннее движение. Эта кампания включала оповещение населения в СМИ, при помощи информационных плакатов и объявлений по телевидению.

В префектуре, начиная с конца 70-х до начала 80-х, праворульные автомобили называли , в то время как леворульные автомобили назывались . Оба выражения в настоящее время устарели.

Японское правительство выделило около 150 млн долларов США для покрытия расходов на преобразование префектуры, которые включали перемещение автобусных остановок и знаков, замену более чем 1000 автобусов и 5000 такси, а также замену фар на  для того, чтобы они были направлены влево, а не вправо. Американские военные израсходовали почти 500 тыс. долларов на перестановку знаков на своих базах.

Автобусы 

Местным автобусным компаниям пришлось переместить пассажирские двери с правой стороны на левую на всех автобусах. Такие транспортные компании префектуры, как «Ryūkyū Bus», «Okinawa Bus», «Naha Kōtsū» и «Tōyō Bus», при поддержке субсидий префектуры и правительства сделали это более чем с 1000 автобусов. Именно эти автобусы иногда называют .

Памятные знаки 

В Исигаки установлен памятный камень дню 730 высотой 1 м.
В Миякодзиме находится памятный знак ().

См. также 
 Левостороннее и правостороннее движение
 Переход Швеции на правостороннее автомобильное движение
 Переход на правостороннее автомобильное движение в Чехословакии

Примечания

Ссылки 

 やんばる国道物語  (Yanbaru National Highway stories), Northern National Highway Office of Okinawa General Bureau, Cabinet Office.
 Nanasanmaru , блог дня 730

История Японии
Левостороннее и правостороннее движение
Транспорт в Японии
Транспорт в 1978 году
Префектура Окинава